GCK steht für:
 Aerogem Airlines, ghanaische Frachtfluggesellschaft (ICAO-Code)
 GCK (Airport), Flughafen von Garden City in Kansas, USA (IATA-Code)
 GCK Lions, Schweizer Eishockeyclub
 Glucokinase, ein Enzym
 Günther C. Kirchberger, schwäbisch/niederrheinischer Malprofessor

GCK